AE Larisa steht für:
 AE Larisa (Basketball), griechische Basketballmannschaft
 AE Larisa (Fußball), griechischer Fußballverein